Maria Teresa Ludovica Clotilde Helena Alessandra de Thurn e Taxis (Regensburg, 28 de novembro de 1980), Princesa de Thurn e Taxis, é uma proprietária agrícola e florestal alemã e membro da antiga Casa Principesca de Thurn e Taxis. Juntamente com seus irmãos, sua família é proprietária de uma das maiores fazendas privadas da Europa. Maria Teresa ganhou destaque em 2001, quando ela processou´por indenização, o editorial Heinrich Bauer Verlag, por publicar, com a ajuda de uma fotomontagem, uma alegação de que ela seria a futura noiva do espanhol, então, Príncipe Herdeiro da Espanha, Felipe, Príncipe das Astúrias.

Família 
Maria Theresia é primogênita de João, Príncipe de Thurn e Taxis, e sua esposa Condessa Gloria de Schönburg-Glauchau (Condessa de Schönburg-Glauchau). As terras da família de Maria Teresa formam uma dos maiores propriedades privadas da Europa. Após a morte de seu pai, em 1990, Maria Teresa se tornou herdeira, juntamente com sua irmã, Elisabeth de Thurn e Taxis, e seu irmão, Alberto II, Príncipe de Thurn e Taxis, de uma das maiores florestas privadas da Europa, que consiste de 36.000 hectares. Ela e seus irmãos são os maiores proprietários de terras privadas da Alemanha.

Início da vida e educação 
Maria Teresa frequentou a escola primária e o ensino médio em Regensburg, onde ela vivia com a família, no Castelo de St. Emmeram. Para adquirir a sua qualificação para a entrada na universidade, a mãe de Maria Teresa a blindou da mídia alemã, enviando ela para a Inglaterra, para completar sua educação secundária. A partir de 2002, Maria Teresa estudou sociologia, psicologia e comunicação, em Madrid. Em 2004, ela estudou comunicações e estudos de mídia com foco em filme e direção, em Londres.

Idade Adulta e Vida Pessoal 
Em 2001, Maria Teresa recebeu indenização do Bauer Media Group, após o seu apelo ao Tribunal Superior Regional de Hamburgo (), devido às montages na revista Neue Post, alegando que ela iria se casar com Filipe, Príncipe das Astúrias.

Em 13 de setembro de 2014, ela se casou com Hugo Wilson, uma artista britânico de Londres, na Igreja de S. José em Tutzing, Alemanha.

Em 29 de abril de 2015, foi anunciado que Maria Teresa e Hugo Wilson estavam esperando seu primeiro filho. Em 21 de agosto, às 9:59, Maria Teresa deu à luz uma menina, chamada Mafalda Beatriz Maria, em Londres, Inglaterra. A segunda filha, Maya, nasceu em 22 de setembro de 2017.

Condecorações 

  Dama de Honra e Devoção na Obediência da Ordem Soberana e Militar de Malta (recebida em: 19-21 de junho de 2009).

Ascendência

Referências 

Católicos da Alemanha
Alemães de ascendência portuguesa
Alemães de ascendência espanhola
Princesas de Thurn e Taxis
Casa de Thurn e Taxis